Ба́кта-ка́мера, контейнер з ба́ктою (англ. Bacta tank) — вигаданий пристрій зі всесвіту «Зоряних війн». Спеціальний резервуар, наповнений лікувальною речовиною — бактою, яку створює раса розумних комах вратікси. Речовина сприяє швидкому загоєнню ран.

Опис

Загальний опис 
Зазвичай являє собою великий резервуар, понад 2 метри заввишки й 1 метр у діаметрі, об'ємом понад 1,5 м3 та масою 500 кг в ненаповненому стані (без врахування додаткового обладнання). Після заповнення важить не менше 2 тон.

Бакта-камери, як і поставка бакти, є дуже дорогими. У період між 32 ДБЯ і 8 ПБЯ один тільки резервуар обходився в 100 000 кредитів. Подібне медичне обладнання зустрічалося, як правило, на військових базах, в госпіталях або на борту великих кораблів.

Бакта 
«Бакта загоює добре. Ще день, і шрами зникнуть. Болить?» (Лея Органа)
Бакта — напівпрозора рідина червоного кольору, будучи введеною в ємність, взаємодіє з пошкодженими тканинами, забезпечуючи швидке їх загоєння і блокуючи інфекції. Завдяки цьому запускається прискорений процес регенерації м'язів, нервів, сухожиль, шкірних покривів та інших тканин без їх рубцювання. Нерідко пацієнти одужували від фактично смертельних поранень менш ніж за тиждень лікування в бакта-камері. Лікарські препарати, такі, як стимулятори, судинозвужувальні, зміцнюючі імунітет та інші, можуть підмішуватися в розчин або вводитися безпосередньо пацієнту за допомогою збираних спрей-ГІПів. У комплект камери також входить хірургічний дроїд і дроїд-асистент, який постійно доглядає за пацієнтом і є безпосередньо підключеним до діагностичного комп'ютера бакта-камери, завдяки якому здійснюється безперервний моніторинг стану пацієнта і виконує повне внутрішнє сканування.

Різновиди контейнерів з бактою 
Існують також мініатюрні бакта-камери, які використовуються не для лікування пацієнтів, а для загоєння менш серйозних травм, наприклад, пошкоджень кінцівок. Таку камеру, наприклад, можна надягнути на зламану руку.

Історія 
Дана медична технологія була відома, принаймні, за 4000 років ДБЯ, проте замість бакти, як правило, застосовувався інший, менш активний, але дешевший препарат — кольт. Конструкція ж самої камери була якщо не ідентичною, то аналогічною.

Для лікування пацієнт повністю занурювався у бакту. До занурення на нього надягають дихальну маску. Під час перебування в камері чоловіки одягнені в білі шорти, а жіночий одяг різниться. У деяких рас, таких як родіанці, виникали ускладнення під час лікування бактою через відмінний від людського обмін речовин, що вимагає більш тривалого перебування в камері.

Зафіксовані й більш серйозні випадки, спричинені фізіологічними відмінностями різних рас. У 25 ПБЯ під час битви джедай-тві'лек Даешара'кор була поранена амфіжезлом. Людей після такого поранення часто вдавалося врятувати бакта-терапією, але її врятувати не вдалося. Даешара'кор померла і возз'єдналася з Силою.

Під час правління Галактичної Імперії бакти не було у вільному доступі, але Альянс повстанців роздобув бакта-камеру, і невеликий запас ліків для використання на базі «Відлуння», яка розташовувалась на планеті Гот. Завдяки цій бакті Люк Скайвокер вижив після нападу вампа і ночівлі в крижаній пустелі. Після звільнення Корусанту Нова Республіка почала війну, в результаті якої отримала доступ до бакти.

Посилання 
 Starwars.wikia.comрос 
 Starwars.com

Примітки 

Зоряні війни
Фантастичні технології